Бори́с Зу́бов: Зубов, Борис Николаевич (1912—2007) — советский судостроитель.
 Зубов, Борис Викторович (род. 1942) — советский легкоатлет, спринтер.